Stanley Johnson peut désigner : 
 Stanley Johnson, une personnalité politique britannique, membre du Parlement européen, et par ailleurs auteur de nombreux ouvrages ;
 Stanley Johnson, un joueur de basket-ball américain ;
  (1869–1937), un avocat et personnalité politique britannique, membre du Parti conservateur ;
 Stanley E. Johnson, un monteur de films américain.